Lynga kan syfta på:

 Lynga, Okome socken
 Lynga, Harplinge socken
 Lynga kvarn och Sandslätt – tidigare SCB småort i Halmstads kommun